Biston griscaria är en fjärilsart som beskrevs av Naufock. Biston griscaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
griscaria